Algeæder har flere specialiseringer:
Gyrinocheilus bl.a. kinesisk algeæder "ægte algeædere"
Nogle Sugemaller Loricariidae
Især Ancistrus
Siamesisk algeæder Crossocheilus siamensis
Jordanella floridae
Amano reje

nl:Algeneters